Jacobsen steht für:

 Jacobsen (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Geografische Objekte:
 Jacobsen Bight, Bucht an der Südküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Jacobsen-Gletscher, Gletscher an der Shackleton-Küste in der Ross Dependency
 Jacobsen Head, Landspitze an der Walgreen-Küste des Marie-Byrd-Lands

Siehe auch:
 Jacobson
 Jakobsen
 Jakobson
 Jacobsohn